Otto Ritschl ist der Name folgender Personen:

* Otto Ritschl (Maler) (1885–1976), deutscher Künstler
 Otto Ritschl (Theologe) (1860–1944), deutscher evangelischer Theologe